Rainbow Arch Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Rainbow Arch Bridge (Colorado), ID-Nr. 85000221
 Rainbow Arch Bridge (North Dakota), ID-Nr. 97000170